Vilaseca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vila-seca (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vilaseca (ort i Spanien), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar